Priemen steht für:

 Priemen (Neetzow-Liepen), Ortsteil der Gemeinde Neetzow-Liepen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Priemen (Volkratshofen), einen Weiler der Gemeinde Volkratshofen, heute Ortsteil der Stadt Memmingen in Bayern